Klytia oder Klytie ( oder ) bezeichnet:

Griechische Mythologie:
 Klytia (Tochter des Okeanos) und der Tethys
 Klytia (Tochter des Merops), Gemahlin des Eurypylos
 Klytia (Tochter des Amphidamas), Gemahlin des Tantalos
 Klytia (Tochter des Pandareos), Schwester der Kameiro
 Klytia (Tochter der Niobe)
 Klytia (Geliebte des Amyntor), der ihretwegen seinen Sohn Phoinix blendete
 Klytia (Geliebte des Apollon), von ihm wegen Leukothea verlassen
 Klytia (Mutter des Myrtilos), des Myrtilos, des Wagenlenkers von Oinomaos
 Klytia (Gemahlin des Kandaules)

Astronomie:
 (73) Klytia, einen Asteroiden

Siehe auch:
 Clytia